Nazareth — перший студійний альбом шотландської групи Nazareth.

Композиції 
 Witchdoctor Woman - 4:09
 Dear John - 3:48
 Empty Arms, Empty Heart - 3:15
 I Had A Dream - 3:23
 Red Light Lady - 6:00
 Fat Man - 3:25
 Country Girl - 4:05
 Morning Dew - 7:06
 The King Is Dead - 4:47

Джерела 
 Nazareth  allmusic
 Nazareth  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Nazareth